Jesús Bernal puede referirse a:
Jesús Aparicio-Bernal, (1929-), político español; 
Jesús Bernal Amorocho, (1954-), sindicalista y político argentino;
Jesús Francisco Bernal Castell, (1976-), poeta español;
Jesús Bernal López, (1980-), futbolista español.